William Pacho, né le  à Quinindé en Équateur, est un footballeur équatorien évoluant au poste de défenseur à l'Antwerp.

Biographie

En club 
Le 28 janvier 2022, Pacho signe un contrat de cinq ans avec le club belge de l'Antwerp. Il vient alors de l'équipe équatorienne de l'Independiente Del Valle.

En équipe nationale 
Le , il est sélectionné par Gustavo Alfaro pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques club

Championnat

Coupes nationales

Coupes internationales

Palmarès 
 Independiente del Valle
 Championnat d'Équateur
 Champion : 2021

Références

Liens externes 
 

Footballeur équatorien
Joueur de l'Independiente del Valle
Joueur du Royal Antwerp FC
Naissance en octobre 2001
Naissance en Équateur